Ce binôme est synonyme de deux amphibiens :
Hyla nebulosa Spix, 1824 est synonyme de Scinax nebulosus (Spix, 1824)
Hyla nebulosa Hallowell, 1854 nec Spix, 1824 est synonyme de Pseudacris cadaverina (Cope, 1866)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Hylinae